Шерипов (Шарипов) — чеченская фамилия. Известные носители:
 Шерипов, Асланбек Джемалдинович (1897—1919) — один из руководителей борьбы за Советскую власть на Северном Кавказе в годы Гражданской войны.
 Шерипов, Елдаш Халлыевич (1973) — туркменский государственный деятель.
 Шерипов, Инал (1971) — европейский режиссёр и продюсер чеченского происхождения.
 Шерипов, Майрбек Джемалдинович (1905—1942) — организатор антисталинского движения в Чечне в 1941—1942 годах.